Amarillo (hop), een hopvariëteit, gebruikt voor het brouwen van bier
 Amarillo (stad), een stad in de Amerikaanse staat Texas
 (Is This the Way to) Amarillo, een nummer uit 1971 van de Engelse zanger Tony Christie